Schimonsky steht für: 
 Schimonsky (Adelsgeschlecht), altes schlesisches Adelsgeschlecht 

Schimonsky bzw. Schimonski ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Josef von Schimonsky (1700–1776), deutscher Landrat
 Christian Friedrich von Schimonski (1745–1813), königlich preußischer Generalmajor
 Dietrich Leberecht von Schimonsky (1740–1826), preußischer Generalmajor
 Emanuel von Schimonsky (1752–1832), Fürstbischof von Breslau
 Gottfried Leopold von Schimonsky (1695–1763), deutscher Theologe